El Torneig de Moscou 2010, oficialment conegut com a Kremlin Cup 2010, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 d'octubre del 2010 a l'Olimpiski de Moscou, Rússia.

El serbi Viktor Troicki va aconseguir el primer títol individual de la seva carrera, la bielorussa Viktória Azàrenka va guanyar el segon torneig de l'any, mentre la parella femenina formada per Gisela Dulko i Flavia Pennetta va aconseguir el seu sisè títol de l'any, la parella amb més títols de la temporada 2010.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení  
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení  

2010
ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010